Курт Гризе (; 29 июля 1910, Киль, Германская империя — 26 января 1993, Висбаден, Германия) — немецкий офицер, гауптштурмфюрер СС, состоявший в айнзацгруппе A, осуществлявшей массовые убийства на оккупированных советских территориях. После войны работал в администрации федерального ведомстве уголовной полиции.

Биография 
Курт Гризе родился 29 июля 1910 года в Киле. После окончания школы изучал право, но обучение не закончил. Затем служил в полиции Франкфурта-на-Майне, потом в Киле. В 1933 году был зачислен в ряды СС. С 1937 года Гризе служил в одной из рот СС в Киле. Принимал участие в деятельности национал-социалистической народной благотворительности. В мае 1937 года вступил в НСДАП (билет № 4424695). С октября 1938 по июль 1939 года учился в школе полиции безопасности и СД, которую также посещали  и . Впоследствии работал в уголовной полиции Мангейма.

С конца 1942 года принадлежал к айнзацкоманде 3, входившей в состав айнзацгруппы A, которая в то время использовалась для борьбы с партизанами, уничтожения гетто и депортации евреев в лагеря смерти и концлагеря. Айнзацгруппа A отвечала за массовые убийства мирного (в частности, еврейского) населения. В конце января 1944 года получил звание гауптштурмфюрера СС. С ноября 1944 года осуществлял связь между 18-м штабом группы армии «Север» и руководителем полицией безопасности и СД (BdS) в рейхскомиссариате Остланд, а потом между командиром полиции безопасности и СД и высшим руководителем полиции и СС (HSSPF).

После войны 
С августа 1947 по апрель 1948 года находился в лагере для интернированных. Гризе поселился в британской оккупационной зоне, где прошёл денацификацию. С 1954 года служил в федеральном ведомстве уголовной полиции, где возглавлял отдел по оказанию услуг. В 1970 году вышел на пенсию. Против него не проводились судебные расследования.

Примечания

Литература 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп